Bouroum peut désigner :
 Le département et la commune rurale de Bouroum au Burkina Faso.
 Bouroum, le village chef-lieu du département de Bouroum.